Cette page présente le bilan saison par saison du FC Nantes.


Historique du championnat disputé 
Le tableau suivant synthétise le championnat disputé par le club au cours des saisons depuis sa fondation 1943.

Tableau récapitulatif saison par saison

Notes et références

Notes

Références 

FC Nantes
Nantes